Никола́й Дми́триев: 
 Дмитриев, Николай Владимирович (1932—1993) — советский строитель.
 Дмитриев, Николай Всеволодович (1856—после 1936) — русский архитектор.
 
 
 Дмитриев, Николай Измайлович (1886—1957) — физико-географ, геоморфолог.
 Дмитриев, Николай Константинович (1898—1954) — советский языковед-тюрколог, член-корреспондент АН СССР.
 Дмитриев, Николай Михайлович (1917—1981) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Николай Павлович (1917—1945) — Герой Советского Союза.